Svetovno prvenstvo v rokometu 2021 je 27. prvenstvo mednarodne rokometne zveze, ki se je začelo 13. januarja 2021. Egipt ga gosti že drugič, prvič po letu 1999.

Naslov prvakov brani Danska, ki je na domačem svetovnem prvenstvu leta 2019 osvojila 1. mesto.

Kvalifikacije 
Mednarodna rokometna zveza (IHF) se je odločila za širitev svetovnega prvenstva s 24 na 32 reprezentanc. Nastop na SP 2021 že imata zagotovljen gostitelj Egipt in branilka naslova Danska. Evropske države se bodo potegovale za 13 mest, afriške za šest, ameriške za pet in azijske za štiri. Za države iz Oceanije je rezervirano eno mesto, a mora biti predstavnik Oceanije na azijskem prvenstvu uvrščen med prvih pet reprezentanc. Če do tega ne bo prišlo, bo IHF razdelila dve vabili, sicer pa eno.

Kvalificirane ekipe 
Gostitelji: Egipt

Trenutni svetovni prvaki: Danska

Afrika: Alžirija, Angola, Zelenortski otoki, DR Kongo, Maroko, Tunizija

Azija: Bahrajn, Japonska,  Južna Koreja

Evropa: Avstrija, Belorusija, Hrvaška, Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Islandija, Norveška, Portugalska, Španija, Slovenija, Švedska

Južna in Srednja Amerika: Argentina, Brazilija, Urugvaj

Povabilo gostitelja: Poljska, Ruska rokometna reprezentanca, Čile, ZDA  

Zaradi naknadne okužbe z virusom covid-19 v lastnem taboru sta iz prvenstva izključeni ekipi Češke in ZDA.  

Namesto njih so se na prvenstvo uvrstile: Severna Makedonija, Švica  

Rusija zaradi že prejšnje kršitve protidopinških pravil na prvenstvu ne sme uporabljati lastnih državnih simbolov, med katere spadajo tudi zastava, dres in himna. Nastopajo pod imenom Ruska rokometna reprezentanca in imajo zastavo svoje rokometne zveze.  

Zaradi naknadnih okužb ter posledičnega primanjkljaja igralcev je tekmovanja sredi prvenstva zapustila ekipa Zelenortskih Otokov. Njihovim tekmecem se avtomatsko pripiše zmaga z 10:0.

Prizorišča 
Svetovno prvenstvo IHF za moške 2021 bo na štirih prizoriščih, v Aleksandriji, Kairu, Gizi in New Capital.

 Aleksandrija: Rokometna dvorana Borg Al Arab (kapaciteta: 5000 gledalcev)
 Kairo: Dvoranski kompleks Kairo (kapaciteta: 17.000 gledalcev)
 Giza: Rokometna dvorana 6. oktobra (kapaciteta: 5200 gledalcev)
 New Capital: Rokometna dvorana (kapaciteta: 7.500 gledalcev)

Žreb 
Žrebanje je potekalo na planoti Giza v Egiptu 5. septembra 2020 ob 19:00 po lokalnem času.

Boben 1: DAN, ŠPA, HRV, NOR, SLO, NEM, POR, ŠVE

Boben 2: EGI, ARG, AVS, MAD, TUN, ALŽ, KAT, BLR

Boben 3: ISL, BRA, URU, ČEŠ, FRA, JKO, JPN, BRN

Boben 4: ANG, ZEO, MAR, ČIL, DRK, POL, ZDA, RUS

Potek tekmovanja 
32 ekip je razdeljenih v osem skupin po štiri ekipe. Vsako prizorišče gosti dve skupini 1. kroga, ki se igra od 13. do 19. januarja.

Najboljše tri ekipe v svojih skupinah 1. kroga preidejo v 2. krog (20. in 25. januarja), medtem ko ekipe, uvrščene na zadnje mesto v svojih skupinah 1. kroga, igrajo predsedniški pokal. 24 ekip 2. kroga je razdeljenih v štiri skupine po šest ekip.

Najboljši dve ekipi skupin 2. kroga napredujeta v izločilni del, ki se začne s četrtfinalom 27. januarja, nato nadaljuje s polfinalom 29. januarja. Zadnji dan, 31. januarja, se igrata tekma za tretje mesto in tekma za zlato medaljo.

Predtekmovanje 
Vsi časi so lokalni (UTC+2).

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Opombe

Sklici 

2011
2011 v športu
Šport v Egiptu